Il doppio maschile del President's Cup 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Konstantin Kravčuk e Denys Molčanov erano i detentori del titolo, ma Molčanov quest'anno non ha partecipato mentre Kravčuk ha fatto coppia con Tejmuraz Gabašvili ma ha perso nei quarti di finale.

Riccardo Ghedin e Claudio Grassi hanno battuto in finale Andrej Golubev e Michail Kukuškin 3–6, 6–3, [10–8].

Teste di serie

  Brydan Klein /  Dane Propoggia (quarti di finale)
  Jose Statham /  Vishnu Vardhan (quarti di finale)

  Toshihide Matsui /  Danai Udomchoke (quarti di finale)
  Tejmuraz Gabašvili /  Konstantin Kravčuk (quarti di finale)

Tabellone

Tabellone

Note 
 

President's Cup 2013
ATP Challenger Tour 2013